Morisi steht für:
 den picardischen Namen der Gemeinde Morisel im Département Somme, Frankreich
 ein Spiel, siehe Morisi (Spiel)

Morisi ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Morisi (1903–1951), italienischer Schauspieler
 Luca Morisi (* 1991), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Mario Morisi (* 1951), italienisch-französischer Schriftsteller und Journalist
 Paolo Morisi (1948–2016), italienischer Comiczeichner
 Roberto Morisi (1926–2019), italienischer Architekt